Лерма — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт.
 Лерма — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Лерма — річка в Мексиці.